65657 Hube, asteroide della fascia principale
Hans-Valentin Hube, generale tedesco
Vivianna Bülow-Hübe, designer svedese